Дэниел (Дэн) Эванс (; родился 23 мая 1990 года в Бирмингеме, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании; неоднократно по ходу карьеры являлся первой ракеткой Великобритании.

Общая информация 
Дэниел — один из трёх детей Дэвида и Бернадетты Эвансов; у него есть две сестры — Клер и Лора.

Британец в теннисе с семи лет; любимое покрытие — хард; лучший удар — бэкхенд. Во внесоревновательное время Эванс тренируется в британском национальном теннисном центре в Роухэмптоне.

Помимо тенниса Дэниел увлекается гольфом и футболом.

Один из наиболее известных матчей с участием Эванса — встреча с третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой в третьем круге Открытого чемпионата США в 2016 году. Дэн имел матчбол на тай-брейке четвёртого сета, но не реализовал его, а затем уступил в пятой партии со счётом 2-6. Вавринка затем впервые в карьере дошёл до финала этого турнира Большого шлема и выиграл титул.

Спортивная карьера 
Эванс впервые сыграл в основной сетке турнира АТП в 2008 году, получив специальное приглашение на соревнование в Лондоне. В том же сезоне он одержал первые победы на турнирах младшей серии «фьючерс».

В марте 2009 года Дэниел впервые победил на турнире из серии «челленджер», который проходил на Джерси. Летом он получил возможность сыграть в основной сетке Уимблдонского турнира, который стал для него первым турниром серии Большого шлема. В первом раунде он уступил россиянину Николаю Давыденко. В сентябре Эванс сыграл первые матчи за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

В 2013 году Эванс смог пройти через квалификацию на Открытый чемпионат США и неплохо сыграть там для себя. В первом раунде он выбил с турнира № 11 посева Кэя Нисикори, а во втором победил Бернарда Томича. В третьем раунде он проиграл ещё одному сеяному теннисисту Томми Робредо.

В феврале 2014 года Эванс в качестве лаки-лузера попал на турнир в Загребе и смог хорошо себя проявить, впервые выйди в полуфинал турнира АТП. В ноябре 2015 года он победил на «челленджере» в Ноксвилле. В 2015 году он стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании, выступив за неё в полуфинале турнира.

Следующий «челленджер» Эванс взял в марте 2016 года в Драммондвилле. Весной того же года он победил на «челленджере» в Тайбэе и это позволило Дэниелю впервые подняться в первую сотню мирового рейтинга. На Уимблдонском турнире он сумел впервые выйти в третий раунд, где он проиграл Роджеру Федереру. На Открытом чемпионате США он также сумел пройти в третий раунд, проиграв там в пяти партиях будущему чемпиону турнира Стэну Вавринке, при этом Эванс имел матчбол на тай-брейке четвёртого сета.

В январе 2017 года Эванс сыграл свой дебютный финал в Мировом туре. Он пробился в него на турнире в Сиднее. ПО ходу турнира он также впервые обыграл теннисиста из Топ-10 — на стадии 1/4 финала Дэниел нанёс поражение № 8 в мире Доминику Тиму (3-6, 6-4, 6-1). В решающем матче турнира Эванс проиграл «ветерану» Жилю Мюллеру со счётом 6-7(5), 2-6. Пройдя во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, Эванс сыграл против № 7 в мире Марина Чилича и смог победить его со счётом 3-6, 7-5, 6-3, 6-3. Затем он обыграл Томича и впервые в карьере вышел в четвёртый раунд на Больших шлемах. Дорогу в четвертьфинал для него закрыл Жо-Вильфрид Тсонга. Хорошая игра в январе позволила Эвансу впервые войти в топ-50 мирового рейтинга.

В допинг-пробе, взятой в апреле 2017 года у Эванса были обнаружены следы кокаина и в октябре он был дисквалифицирован на один год, начиная с 24 апреля 2017 года.

Первый титул после отбытия дисквалификации Эванс выиграл в августе на «челленджере» в Ванкувере.

В феврале 2019 года дошёл до финала турнира в Делрей-Бич, где уступил молдованину Раду Алботу в трёхсетовом матче, где судьба финала решалась на тай-брейке. По ходу турнира обыграл таких теннисистов как Фрэнсис Тиафо, Джон Изнер, Андреас Сеппи. Победа над Изнером стала для Эванса третьей в карьере над теннисистом из топ-10 рейтинга и первой с 2017 года.

В июне 2019 года выиграл два «челленджера» на траве в Сербитоне и Ноттингеме. В июле 2019 года Дэниел участвовал в Уимблдонском турнире, где дошёл до третьего раунда, но проиграл в пятисетовом поединке португальцу Жуану Соузе.

На Открытом чемпионате США 2019 года дошёл до третьего раунда, но проиграл Роджеру Федереру в трёх сетах.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Эванс во втором круге уступил японцу Ёсихито Нисиоке (4-6 3-6 4-6). 20 января 2020 года 29-летний Эванс поднялся на высшее в карьере 32-е место в мировом рейтинге, являясь единственным британцем в топ-50.

В начале февраля 2021 года, перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису, Даниэль стал впервые в карьере победителем турнира ATP-250 в Мельбурне. В финале он обыграл канадского спортсмена Феликс Оже-Альяссима. По ходу турнира сумел сломить сопротивления таких теннисистов как Жереми Шарди и Борна Чорич. В марте Дэну удалось дойти до финала Мастерса в Майами в парном разряде вместе с Нилом Скупски, где они проиграли Мате Павичу и Николе Мектичу. На Мастерсе в Монте-Карло в апреле Дэн во втором раунде обыграл Хуберта Хуркача, а в третьем расправился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В 1/4 финала он переиграл  Давида Гоффена. В полуфинале получил разгромное поражение от будущего победителя Стефаноса Циципаса. В паре Дэн сыграл с Нилом Скупски и дошёл до финала. В полуфинале Дэн и Нил обыграл на тот момент вторую и третью ракетку мира Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фараха. В финале уступили на супертайбрейке Павичу и Мектичу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (40)

Победы (22) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (18)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (20)

Победы (7)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил